Como nombre vulgar, zorro gris puede referirse a los siguientes cánidos:

 El zorro gris patagónico, o chilla, o zorro gris sudamericano, o zorro gris argentino, o zorro gris chico (Lycalopex griseus), del centro-sur y sur de Sudamérica, en zonas áridas.
 El zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus), del centro y centro-sur de Sudamérica hasta las pampas argentinas.
 El zorro gris de Centroamérica y Norteamérica (Urocyon cinereoargenteus).

Además, por metonimia, puede hacer referencia a:
 «Zorro gris», título de un tango de 1920.